SPM est un sigle utilisé pour :

 Sales Performance Management ;
 , une famille de microscopes qui se traduit parfois en Microscopie en Champ Proche ou Microscopie à sonde locale ;
 Score Par Minute, une statistique dans le mode de jeu en ligne de certains jeux vidéo FPS.
 , soit Automodulation de phase en anglais ;
 Société des peintres de montagne ;
 Specialized pro-resolving mediators : dans le domaine de la signalisation cellulaire, voir  Specialized pro-resolving mediators
  traduit en cartographie statistique paramétrique, une méthode d'analyse employée en imagerie cérébrale ;
 Super Paper Mario, un jeu vidéo sur Wii.
 Le Syndicat de la presse magazine ;
 Syndrome prémenstruel, état de certaines femmes à la veille de leurs menstruations

SPM est aussi un code qui désigne :
 Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 .

Spm est une notation désignant le spectre maximal en mathématiques, plus précisément en géométrie algébrique.